Bellona kan syfta på:

 Bellona (gudinna) – krigets gudinna i romersk mytologi
 Bellona (stiftelse) – en miljöstiftelse
 28 Bellona – en asteroid
 Villa Bellona – en byggnad vid Stockholms universitet
 Bellona (1782) – en fregatt

Geografi

Italien 

 Bellona, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta,

Salomonöarna

 Rennell och Bellona – en ögrupp